Andy Flickinger – ex ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo francese
 Brittany Flickinger – personaggio televisivo, cantante e modella statunitense
 Hali Flickinger – nuotatrice statunitense